GRM6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 877 амінокислот, а молекулярна маса — 95 468.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, g-білокспряжених рецепторів, білків внутрішньоклітинного сигналінгу. 
Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі, клітинних відростках, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Рецептори глутамату
G-білокспряжені рецептори